National Forest (Engeland), een project om in Midden-Engeland een groot bos uit te bouwen
 National Forest (Verenigde Staten), een classificatie voor federaal beheerd land in de Verenigde Staten